Высоцкое — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Высоцкое — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Высоцкое — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Высоцкое — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Высоцкое — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Высоцкое — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Высоцкое — село в Петровском районе Ставропольского края.
 Высоцкое — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Высоцкое — село в Узловском районе Тульской области.
 Высоцкое — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Высоцкое — село в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Высоцкое — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Высоцкое — прежнее название (до 19.09.1989) села Высоцко Бродовского района Львовской области

См. также 
 Верхнее Высоцкое — село в Турковском районе Львовской области Украины.
 Нижнее Высоцкое — село в Турковском районе Львовской области Украины.
 Русско-Высоцкое — село в Ленинградской области России.
 Высоцко
 Высоцк (значения)